De volgende plaatsen:
MacArthur (West Virginia), is een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia.
MacArthur (Leyte), is een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte.
De volgende personen:
Douglas MacArthur, een vijfsterren generaal in The United States Army.
Arthur MacArthur jr., generaal en vader van Douglas MacArthur.
Jean Marie Faircloth MacArthur, echtgenote van Douglas MacArthur.
Overige:
MacArthur (BART), een metrostation in de VS
MacArthur (film), film uit 1977